Идук-кут (yduq-qut) – За да подчертаят божествения си произход, владетелите на създадената след 866 г. в Турфанския оазис (Източен Туркестан) уйгурска държава Кочо, дори изоставили каганския титул и започнали да се наричат yduq-qut tängriken. Този титул е засвидетелстван при уйгурите още по време на могъществото на Уйгурския каганат (745 – 840) в Монголия. В будистки надпис на стена открита в Турфан, отнасящ се за уйгурския каган Бьогю (759 – 779), се чете: Külüg Bilge yduq-qut Tängri Bögü tängriken, а неговия син, управителят на град Кочо, е наречен tängriken Tüzlüg. Титулът tängriken, превеждащ се като „божествен, богоподобен“, заменил титула „каган“ и е сравним с него.

Литература 
  „Восточный Туркестан в древности и раннем средневековье“. М. 1992

Уйгури